Yampolsky ist der Name von
 Boris Yampolsky (1912–1972), sowjetischer Journalist und Schriftsteller
 Mariana Yampolsky (1925–2002), US-amerikanisch-mexikanische Künstlerin
 Philip B. Yampolsky (1920–1996), US-amerikanischer Übersetzer und Buddhismuskundler
Siehe auch
 Jampolski, Jampolskis
 Jampolsky
 Jampil (Begriffsklärung)